Иван Залит:
 Залит, Иван Петрович (1874—1919) — латвийский и русский политик, один из организаторов батальона латышских стрелков, первый министр обороны Латвии.
 Залит, Иван Яковлевич (1876—1918) — учитель, революционер, участник гражданской войны, руководитель совета рыбацких депутатов, Член РСДРП(б) с 1906 года.